ETCC peut faire référence à :
 Championnat d'Europe des voitures de tourisme (), un championnat de course automobile ;
 Coupe d'Europe des voitures de tourisme (), une épreuve de course automobile.